Le col de l'Orme peut désigner les cols suivants en France :

 Le col de l'Orme dans le département des Alpes-Maritimes ;
 Le col de l'Orme dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.